Олександр Віталійович Карпика (  — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 25 березня 1996 року в Старобільську на Луганщині. Згодом родина переїхала у Вінницьку область, в село Буди Тростянецького району.

Закінчив Немирівський професійний ліцей, здобув фах електрогазозварювальника. Працював на м’ясокомбінаті.

30 березня 2016-го року підписати контракт із Збройними силами України. Старший солдат, хімік відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту 12-го окремого полку оперативного призначення.

Загинув 13 травня 2020 року під час виконання завдання, у складі 30-ї ОМБр, з інженерного обладнання взводного опорного пункту поблизу с. Катеринівка Попаснянського району на Луганщині, отримавши близько 17:00 вогнепальне кульове наскрізне поранення живота з ушкодженням великих кровоносних судин. Ворожий снайпер вразив бійця за п’ять хвилин до завершення інженерних робіт. Медики в лікарні Старобільська намагалися врятувати життя пораненого, але після тригодинної операції він помер.

Похований 15 травня в рідному селі Буди Тростянецького району на Вінниччині.

Примітки

Джерела 
 Карпика Олександр Віталійович  // Книга пам'яті загиблих
 Чотири загиблі герої травня 2020-го: імена, обличчя й історії  // Новинарня

Уродженці Старобільська
Померли в Попаснянському районі
Поховані в Тростянецькому районі Вінницької області